Жан Люк Коста (; 25 января 1965) — швейцарский шахматист, международный мастер (1991).

Чемпион Швейцарии (1991 и 1993). В составе национальной сборной участник 30-й Олимпиады (1992).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Жана Люка Коста на сайте 365chess.com
 Личная карточка Жана Люка Коста на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Швейцарии